

Cinema
 Questione di tempo (About Time) – film del 2013 diretto da Richard Curtis

Letteratura 
 I misteri del tempo (About Time) – saggio di Paul Davies

Musica 
 About time – album dei Ping Pong del 1971
 About Time – album di Daevid Allen e New York Gong del 1979
 About Time – album dei Ten Years After del 1989
 About Time – album dei Pennywise del 1995
 About Time – album dei The Stranglers del 1995
 About Time – album di Steve Winwood del 2003